Кривулин — фамилия; имеет женскую форму Кривулина.
 Кривулин, Абрам Моисеевич — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Кривулин, Виктор Борисович (9 июля 1944, пос. Кадиевка, Ворошиловградская область — 17 марта 2001, Санкт-Петербург) — российский поэт и прозаик, эссеист.

См. также